

Финские автогонщики

Формула-1

GP2

DTM 

В 2005—2007 гг. в DTM в заводской команде AMG-Mercedes выступал двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен, однако в первую тройку он ни разу по итогам чемпионатов попасть не смог.

24 часа Ле-Мана

WRC 

Финские пилоты — абсолютные рекордсмены как по количеству чемпионских титулов в мировом ралли — 13 (в период 1981—2002), так и по количеству чемпионов мира — 6 (Ватанен, Миккола, Салонен, Канккунен, Мякинен и Гронхольм), к примеру, у Великобритании и Швеции по два чемпиона, а у Италии, Франции, Германии, Испании, Норвегии и вовсе — только по одному.

 * — Примечание: В 1977 и 1978 разыгрывался Кубок пилотов под названием FIA Cup for Rally Drivers.

Ралли Дакар

См. также 
 Автоспорт
 Россия в автоспорте

Ссылки 
 Энциклопедия Формулы-1
 Официальный сайт Кими Райкконена
 Большой спорт. Факты на официальном информационном портале Министерства иностранных дел Финляндии
 

Автоспорт в Финляндии